Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин в формате быстрые шашки 2015 прошёл с 20-21 октября в Баколи, Италия  по швейцарской системе в 7 раундов. Одновременно проводился чемпионат среди мужчин после окончания международного турнира «Bacoli Open». Чемпионкой Европы стала представительница Польши Наталия Садовска.

Итоговое положение

Ссылки 
 Результаты

Спорт в Италии в 2015 году
2015 год в шашках
Спорт в Баколи
Шашки